Ма́ньга — топоним:

 Маньга — река, Пряжинский район, Республика Карелия
 Маньга — деревня, Пряжинский район, Республика Карелия
 Маньга — посёлок, Пряжинский район, Республика Карелия